

Благовіщенка — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область

Благовіщенка — селище міського типу, районний центр, Алтайський край
 Благовіщенка — село, Архангельський район, Башкортостан
 Благовіщенка — село, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Благовіщенка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область

Благовіщенка — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Благовіщенка — село, Донецька область, Волноваський район
 Благовіщенка — село, Запорізька область, Василівський район, Благовіщенська сільська громада
 Благовіщенка — село, Запорізька область, Пологівський район, Комиш-Зорянська селищна громада
 Благовіщенка — село, Луганська область, Щастинський район
 Благовіщенка — село, Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада